Björk je naziv s više značenja:

 Björk (ime) je islandsko i švedsko ime za brezu i žensko ime.
 Alda Björk Ólafsdóttir (* 1966.), islandska pjevačica
 Björk Guðmundsdóttir (* 1965.), poznatija jednostavno kao Björk, islandska pjevačica 
 Björk (album), debitantski studijski album islandske pjevačice Björk